NGC 4925 (другие обозначения — MCG -1-33-74, PGC 44967) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4925
Дева (созвездие)